Namibianira är ett släkte av kräftdjur. Namibianira ingår i familjen Protojaniridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Namibianira